Aquostic (Stripped Bare) — тридцать первый студийный альбом британской рок-группы Status Quo, выпущенный 17 октября 2014 года и спродюсированный . Это первый полностью акустический альбом группы. В основу обложки альбома легла фотография, которая была сделана канадским певцом Брайаном Адамсом.

Список композиций

Участники записи 
 Status Quo
 Фрэнсис Росси − гитара, вокал
 Рик Парфитт − гитары, укулеле, вокал
  − гитара, мандолина, губная гармоника, фортепиано, вокал
  − гитара, бас-гитара, вокал
 Леон Кейв − гитара, ударные, вокал

 Дополнительные музыканты
 Джерайнт Уоткинс − аккордеон
 Мартин Дитчам − перкуссия
 Эми Смит − бэк-вокал
 Ричард Бенбоу − струнные аранжировки
 Люси Уайлкинс − виолончель
 Говард Готт − виолончель
 Наталиа Боннер − виолончель
 Alison Dods − виолончель
 Софи Сирота − скрипка
 Сара Уилсон − скрипка

 Производственный персонал
 Майк Паксман − продюсер
 Грэгг Джекмен − звукоинженер, микс

Позиция в чартах

Примечания 

Альбомы Status Quo
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы на английском языке
Альбомы earMUSIC